Daucus anisodorus är en flockblommig växtart som beskrevs av Francisco Manuel Blanco. Daucus anisodorus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
anisodorus